Лорино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лорино — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Лорино — село в Чукотском районе Чукотского автономного округа.